Esistono due cantoni francesi con questo nome

 Cantone di Seyssel – Ain
 Cantone di Seyssel – Alta Savoia